Pred predsedniškimi volitvami 2022 v Sloveniji so različne televizijske hiše na svojih programih organizirale soočenja predsedniških kandidatov ter druge predvolilne oddaje. Seznam teh oddaj je prikazan v tem članku.

Predvolilne oddaje

1. krog 
Na POP TV so v oddaji 24ur Zvečer pripravljali soočenja po dveh kandidatov, in sicer od ponedeljek, 26. do četrtka, 29. septembra. Nato so dva petka, 7. in 14. oktobra gostili po tri oziroma štiri kandidate. Zadnji teden volilne kampanje so pripravili še dve veliki soočenji vseh kandidatov, ki sta bili na sporedu v ponedeljek, 17. ter petek, 21. oktobra.

Nacionalna televizija RTV je pripravila tri TV-soočenja. Prvo se je odvilo v ponedeljek, 3. oktobra, drugi dve pa bosta oba četrtka pred glasovanjem, 13. in 20. oktobra. Med 5. in 19. oktobrom poleg tega potekajo osebni pogovori s kandidati, ki so na sporedu po oddaji Odmevi. Potekali sta tudi dve radijski soočenji na Radiu Slovenija in sicer 5. in 19. oktobra.

Portal N1 Slovenija je pripravil skupno štiri soočenja kandidatov, in sicer: prvo v torek, 11. oktobra, sledilo mu je drugo, na sporedu v petek, 14. oktobra, tretje in četrto pa v torek in petek za tem tednom.

Na Planet TV je bilo soočenje na sporedu v nedeljo, 16. oktobra.

2. krog 
RTV Slovenija je v drugem krogu volitev pripravila dve soočenji kandidatov, in sicer v četrtek, 3. ter 10. novembra. Na Radiu Slovenija je bilo na sporedu eno soočenje, v sredo, 9. novembra v oddaji Studio ob 17h.

Planet TV je imel soočenje znova v nedeljo zvečer, oddaja Slovenija izbira bo na sporedu v nedeljo, 6. novembra ob 20h.

N1 Slovenija je pred 2. krogom pripravila drugačno soočenje, saj v njem v večjem delu oddaje ni bilo voditelja, ampak sta se kandidata soočila in pogovarjala sama. Na sporedu v petek, 11. novembra.

POP TV je soočenje pripravilo v petek pred volilnim molkom, na sporedu ob 21:10.

Seznam

Sklici 

Predsedniške volitve v Sloveniji